Еремич — фамилия. Известные носители:
 Еремич, Александр Порфирьевич (1876—1920) — российский врач, хирург, доктор медицины; один из пионеров внутривенной анестезии.
 Еремич, Велько (род. 1985) — сербский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Еремич, Вук (род. 1975) — министр иностранных дел в Правительстве Сербии.
 Еремич, Милан (род. 1988) — сербский футболист, полузащитник